Andrzej Stefański (1933–2022) – polski pianista, Honorowy Obywatel Miasta Krotoszyna
 Andrzej Stefański (ur. 1957) – polski dziennikarz, były redaktor naczelny katowickiego i stołecznego wydania Gazety Wyborczej

Przypisy